Le nom Matthew Smith fait notamment référence à :
 Matthew Smith (1879-1959), peintre britannique ;
 Matthew Smith (né en 1999), footballeur gallois ;
 Matthew Smith (né en 1973), joueur australien de hockey sur gazon.